TSD puede referirse:
 Tang Soo Do
 Escuela para Sordos de Texas (Texas School for the Deaf)